Peirano el apellido puede pertenecer a las siguientes personas:

Miguel Gustavo Peirano (1968) es un economista argentino.
Pedro Peirano (1972) es periodista, historietista y productor de programas de televisión chileno.
Jorge Peirano Facio  (1920 - 2003) abogado, empresario y político uruguayo.